Okręty US Navy o nazwie USS "Hawkbill", pochodzącej od dużego żółwia morskiego noszącego nazwę hawksbill (litera s została opuszczona w nazwach okrętów):
 Pierwszy "Hawkbill" (SS-366) był okrętem podwodnym typu Balao, który wszedł do służby w 1944 i został skreślony z listy okrętów w 1970.
 Drugi "Hawkbill" (SSN-666) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który wszedł do służby w 1971 i został skreślony z listy okrętów w 2000.

Hawkbill